Kristian Pless ha battuto in finale Michail Južnyj 6–4, 6–3

Teste di serie

 Kristian Pless (campione)
 Jarkko Nieminen (terzo turno)
 Ladislav Chramosta (secondo turno)
 Éric Prodon (quarti di finale)
 Jaroslav Levinský (semifinali)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Andy Roddick (terzo turno)
 Jean-Christophe Faurel (quarti di finale)

 Michail Južnyj (finale) 
 David Martin (secondo turno) 
 Simone Amorico (quarti di finale) 
 Joachim Johansson (terzo turno) 
 Andrew McDade (terzo turno) 
 Mark Hilton (secondo turno) 
 Francesco Aldi (semifinali) 
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1999